Dit is een lijst van Nederlandse radio- en televisieprogramma's die werden of worden uitgezonden door de Nederlandse publieke omroep Omroep MAX.

Legenda

Programma's

Radio

Televisie 

 
MAX-programma's